Тази статия описва хронологично представянето на ФК Ботев (Враца) сезон по сезон. 
В нея е включена информация за основните турнири, в които отборът взима участие: Първенството на България по футбол и Националната купа на България по футбол. 
Клубът постига най-големия си успех през сезон 1970/71, когато завършва на 3-то място в „А“ група и печели бронзовите медали.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, ГР = голова разлика, Т = точки

Участия в европейските клубни турнири

Източници 
Ботев Враца
сезоните